Коф (куф) — буква еврейского алфавита.
 Коф — буква сирийского алфавита.
 Коф — парусное судно голландского происхождения.
 Коф — персонаж древнегреческой мифологии (см. Мифы Евбеи).